Lebbeus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av White 1847. Lebbeus ingår i familjen Hippolytidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Lebbeus